Het ATP-toernooi van Doha 2014 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2014) werd gespeeld van 30 december tot en met 4 januari 2014. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2014 inluiden.

Het enkelspel werd gewonnen door Rafael Nadal. Hij vesloeg in de finale Gaël Monfils met 6-1, 6-7(5) en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Tomáš Berdych en Jan Hájek. Zij versloegen in de finale Alexander Peya en Bruno Soares met 6-2 en 6-4.

Het toernooi van 2014 trok 35.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha